Webster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Webster Township (Harrison County, Indiana)
 Webster Township (Wayne County, Indiana)
 Webster Township (Hamilton County, Iowa)
 Webster Township (Madison County, Iowa)
 Webster Township (Polk County, Iowa)
 Webster Township (Webster County, Iowa)
 Webster Township (Smith County, Kansas)
 Webster Township (Wilson County, Kansas)
 Webster Township (Michigan)
 Webster Township (Minnesota)
 Webster Township (Nebraska)
 Webster Township (North Dakota)
 Webster Township (Ohio)
 Webster Township (Oklahoma)
 Webster Township (South Dakota)